Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Slobodan Živojinović ha battuto in finale 7–6, 6–3, 6–4 Richard Matuszewski.

Teste di serie

  Tim Mayotte (semifinali)
  Andrés Gómez (semifinali)
  Darren Cahill (secondo turno)
  John Fitzgerald (secondo turno)

 Slobodan Živojinović (campione) 
 John Frawley (primo turno) 
 Eric Jelen (secondo turno) 
 Joey Rive (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1988